Plural de brachá, bênção em hebraico. Pode estar se referindo tanto ao termo, quanto:

 Brachá, bênção judaica
 Tratado Brachot (Mishná)
 Tratado Brachot (Talmud)

Desambiguação